Estado Novo (Portugal)
Segunda República Brasileira (Cronologia da Segunda República Brasileira)
Segunda República Espanhola
Segunda República Espanhola no exílio
Segunda República Francesa
República Cisalpina (Itália)
Segunda República Polonesa
Segunda República da Nigéria
Segunda República da Venezuela

Desambiguações de política
Desambiguações de história